Церковный собор в Труа () — поместный собор, состоявшийся в августе 878 года во французском городе Труа. Его целью было рассмотреть дело Бернара Готского, который присвоил имущество церкви и восстал против короля Западно-Франкского королевства Людовика II Заики.

Предыстория собора 
Папа римский Иоанн VIII, преследуемый как сарацинами, так и римскими священнослужителями, приехал в Западно-Франкское королевство, чтобы попросить о помощи. Его принял в начале мая 878 года граф Бозон Вьеннский в городе Арль, где они оставались несколько месяцев. После чего Бозон сопроводил Папу римского в Труа, где и был организован церковный собор, чтобы вынести решение о расстройствах в королевстве.

Решение собора 
Решением церковного собора Бернар Готский и его брат Эменон были признаны виновными и отлучены от церкви, а обширные владения Бернара были разделены между несколькими графами.

По окончании собора папа римский попросил короля Людовика II Заику сопроводить его в Рим, обещая короновать его там императорской короной Италии, но король отклонил это предложение вследствие своей болезни. В результате в Рим папу сопровождал Бозон, который заключил соглашение о том, чтобы короноваться королём Италии.

Ссылки 
 

878 год
Труа
Труа
История Труа